Stadio del ghiaccio – arena sportiva indoor atta a ospitare solitamente le partite di hockey su ghiaccio
Stadio del ghiaccio – impianto sportivo di Miola, frazione di Baselga di Piné
 Stadio del ghiaccio Gianmario Scola – impianto sportivo di Alba, frazione di Canazei
 Stadio Olimpico del Ghiaccio – impianto sportivo di Cortina d'Ampezzo
 Stadio del ghiaccio Agorà – impianto sportivo di Milano
 Stadio del ghiaccio Alvise De Toni – impianto sportivo di Alleghe

Pagine correlate

 Palazzo del ghiaccio